Huzzia (Huzziyas) és el nom propi d'alguns reis hitites:
 Huzziyas I (): Antecessor i cunyat de Telepinus, va perdre el tron a les mans d'aquest poc temps després de coronar-se rei.
 Huzziyas II (): Pertanyent al «període fosc» hitita, es desconeix pràcticament tot sobre el seu regnat.